Rioverde – comune dell'Ecuador
 Rioverde – comune del Messico
 Rioverde – torrente del Piemonte

Pagine correlate 
 Rio Verde (disambigua)